Dionysio Basco (Pittsburg, 29 de Janeiro de 1977) é um ator estadunidense de ascendência filipina, mais conhecido por participar da série de televisão City Guys, do filme Biker Boyz, ao lado do irmão Dante Basco, e do filme The Debut, que também contou com a participação de outros membros da sua família, que também são atores, incluindo seus irmãos Derek e Darion, e sua irmã Arianna.

Filmografia

Televisão 
 2009 The Cleaner como Leo Ngyuen
 2005 Unfabulous como Ricky
 2004 Hawaii como John
 2003 Will & Grace como Arpie
 2001 City Guys como Alberto "Al" Ramos
 1996 Chicago Hope como Marco Pérez
 1992 Tales from the Crypt como Gino
 1989 Beauty and the Beast como Paco

Cinema 
 2009 Why Am I Doing This? como Danny
 2008 Dutch como Jack
 2008 Why Am I Doing This? como Danny
 2003 Biker Boyz como Flip
 2003 Naked Brown Men como Dion
 2002 Dahmer como Khamtay
 2000 The Debut como Rommel
 1996 Race the Sun como Marco Kito

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência filipina
Naturais de Pittsburg (Califórnia)